Odard ou Odoard est un prénom masculin français d'origine germanique (aujourd'hui désuet) porté notamment par :
Odard de Sahurs, maire de Rouen au début du  ;
Odard d'Aulnay (mort vers 1235), seigneur d'Aulnay et maréchal de Champagne ;
Odard de la Voue (mort en 1525), abbé de Saint-Florentin de Bonneval ;
Odard Hennequin (mort en 1544), évêque de Senlis et de Troyes ;
Odard Angenoust, maire de Troyes au début du .

Prénom masculin
Prénom français